Джаксън може да се отнася за:
 Личности
 Андрю Джаксън (1767 – 1845), седмият президент на САЩ
 Гленда Джаксън (р. 1936), британска киноактриса
 Даниел Джаксън, герой от фантастичния филм Старгейт и последвалия телевизионен сериал Старгейт SG-1
 Джанет Джаксън (р. 1966), американска певица
 Майкъл Джаксън (1958 – 2009), американски певец
 Махалия Джаксън (1911 – 1972), американска певица
 Самюъл Джаксън (р. 1948), американски актьор
 Стоунуол Джаксън (1824 – 1863), генерал от Армията на Конфедерацията по време на Американската гражданска война

 Градове в САЩ
 Джаксън (Калифорния), окръжен център на окръг Амадор
 Джаксън (Мисисипи), столица на щата
 Джаксън (Тенеси)
 Джаксън (Уайоминг)

 Окръзи в САЩ
 Джаксън (окръг, Айова)
 Джаксън (окръг, Алабама)
 Джаксън (окръг, Арканзас)
 Джаксън (окръг, Джорджия)
 Джаксън (окръг, Западна Вирджиния)
 Джаксън (окръг, Илинойс)
 Джаксън (окръг, Индиана)
 Джаксън (окръг, Канзас)
 Джаксън (окръг, Кентъки)
 Джаксън (окръг, Колорадо)
 Джаксън (окръг, Минесота)
 Джаксън (окръг, Мисисипи)
 Джаксън (окръг, Мисури)
 Джаксън (окръг, Мичиган)
 Джаксън (окръг, Оклахома)
 Джаксън (окръг, Орегон)
 Джаксън (окръг, Охайо)
 Джаксън (окръг, Северна Каролина)
 Джаксън (окръг, Тенеси)
 Джаксън (окръг, Тексас)
 Джаксън (окръг, Уисконсин)
 Джаксън (окръг, Флорида)
 Джаксън (окръг, Южна Дакота)

 Джаксън (енория), Луизиана, САЩ